Clarity Live — концертный альбом Jimmy Eat World, выпущенный 7 апреля 2009 года.

Об альбоме 
Clarity Live был записан 7 марта 2009 года в Темпе, штат Аризона. Это последний концерт Clarity x 10, юбилейного турне в честь десятилетия альбома Clarity.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт группы
 Jimmy Eat World reprises 'Clarity' live. Why is this record so un-killable? Los Angeles Times
 Jimmy Eat World to release “Clarity Live” album Punknews.org
 Jimmy Eat World to release “Clarity Live” New Musical Express
 Jimmy Eat World To Release Clarity Live Album Exclaim!

Концертные альбомы 2009 года
Альбомы Jimmy Eat World